El acrónimo RCD puede corresponder a:

Rousaud Costas Duran SLP (denominado anteriormente RCD Asesores legales y tributarios): despacho de abogados de referencia en España con oficinas en Barcelona, Madrid y Valencia;
la denominación Real Club Deportivo de muchos equipos de fútbol de las liga españolas profesionales;
Rassemblement congolais pour la démocratie (Agrupación Congoleña por la Democracia), partido político de la República Democrática del Congo;
 Rassemblement Constitutionnel Démocratique, (Agrupación Constitucional Democrática) un partido político de Túnez;
Rassemblement pour la Culture y la Democracie, partido político de Argelia;
Residuos de la Construcción y Demolición.
Interruptor diferencial (también llamado RCD, ID o RCCB)